Майкл Пеппиат (; , Уикомб, Бакингемшир) — британский художественный критик, историк искусства, куратор и писатель.

Биография 
Майкл Пеппиат учился в Тринити Холле, в одном из колледжей Кембриджского университета, окончив его в 1964 году и устроившись на работу в британскую газету «The Observer» в качестве младшего художественного критика. Затем Пеппиат перебрался в Париж, чтобы заняться редакционной работой в журнале «Réalités», где трудился до 1969 года, когда он был назначен редактором отдела искусств в ежедневной газете «Le Monde». В середине 1970-х годов Пеппиат писал репортажи о культурных событиях по всей Европе для «The New York Times» и «Financial Times», также став парижским корреспондентом нескольких художественных журналов, в частности «ARTnews» и «Art International». В 1985 году Пеппиат стал владельцем и редактором «Art International», который он перезапустил в Париже, посвящая специальные выпуски художникам, которыми он больше всего восхищался.

В 1994 году Пеппиат вернулся в Лондон со своей женой, историком искусства Джилл Ллойд, и их двумя детьми, где он написал биографию Фрэнсиса Бэкона (1909—1992), чьим близким другом и комментатором он был в течение 30 лет. Признанная как «Книга года» «The New York Times» и переведённая на несколько языков биография считается наиболее полным изложением жизни и творчества Бэкона.

Пеппиат курировал многочисленные выставки по всему миру, в частности, передвижные ретроспективы Лондонской школы, Фрэнсиса Бэкона, Альберто Джакометти, Кристиана Шада и Антони Тапиеса. В 2009 году Пеппиат курировал выставку скульптуры Дадо для Венецианской биеннале, ретроспективу Аристида Майоля в Барселоне и выставку Караваджо-Бэкона для Галереи Боргезе в Риме.

В 2005 году Пеппиат получил степень доктора философии в Кембриджском университете за свои публикации по искусству XX века. Он является членом Общества авторов и Королевского литературного общества, а с 2010 года входит в правление Выставочного дворца в Риме.

В 2012 году Пеппиат опубликовал книгу «Interviews with Artists», состоящую из более чем 40 интервью с персоналиями, начиная от Жана Дюбюффе, Бальтюса и Оскара Нимейера и заканчивая Брассаи, Анри Картье-Брессоном и Антони Тапиесом. Выставка по её мотивам прошла в Эйкин Маклин в Лондоне.

В 2014—2015 годах Пеппиат курировал выставку Жоана Миро, проходившую в Гамбурге, Дюссельдорфе и других городах. В августе 2015 года вышла книга «Francis Bacon in Your Blood», собравшая его воспоминания.

Пеппиат также работает в консультативном совете друзей Великобритании Национального музея женского искусства.

Библиография 
 1964: Modern Art in Britain
 1976: Francis Bacon: l’art de l’impossible (trans. with Michel Leiris)
 1983: Imagination’s Chamber: Artists and their Studios (with Alice Bellony Rewald)
 1987: The School of London
 1997: Francis Bacon: Anatomy of an Enigma
 2000: Zoran Music
 2001: Alberto Giacometti in Post-War Paris
 2002: Aristide Maillol
 2003: Christian Schad and the Neue Sachlichkeit (ed. with Jill Lloyd)
 2003: Dans l’atelier de Giacometti
 2003: Vincent van Gogh
 2004: Francis Bacon: le sacré et le profane
 2006: L’amitié Leiris-Bacon: Une étrange fascination
 2006: Francis Bacon in the 1950s
 2006: Les dilemmes de Jean Dubuffet
 2007: Van Gogh and Expressionism (ed. with Jill Lloyd)
 2008 Francis Bacon in the 1950s
 2008: Francis Bacon: Studies for a Portrait
 2008: Francis Bacon: Anatomy of an Enigma (revised edition)
 2009: Caravaggio/Bacon
 2010: In Giacometti’s Studio
 2010: Alberto Giacometti: An Intimate Portrait
 2012: Interviews with Artists (1966—2012)
 2013: Giacometti and Sartre: A Double Portrait
 2014: Art Plural: Voices of Contemporary Art
 2014: Henri Cartier-Bresson
 2014: Joan Miró: A Painter among Poets
 2015: Francis Bacon In Your Blood: A Memoir
 2019:  The Existential Englishman

Примечания 

Родившиеся в 1941 году
Википедия:Биографии современников
Выпускники Тринити-Холл-колледжа (Кембридж)
Художественные критики
Историки искусства Великобритании
Журналисты The New York Times